Ко́чев — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «кӧч» (заяц) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ев (-а).

Известные носители 
 Кочев, Евфимий Петрович (1867—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Кочев, Красимир (род. 1974) — болгарский борец вольного стиля.